

Geografia 
 Contea di Muhlenberg, stato del Kentucky
 Muhlenberg (Pennsylvania), Pennsylvania

Persone 
 Edward D. Muhlenberg (1831-1883), 
 Francis Swaine Muhlenberg (1795-1831) politico statunitense
 Frederick Muhlenberg (1750-1801), politico statunitense
 Frederick Augustus Muhlenberg (1887-1980), politico e militare statunitense
 Gotthilf Henry Ernest Muhlenberg (1753-1815), botanico statunitense
 Henry Muhlenberg (1711-1787),
 Henry A. P. Muhlenberg (1782-1844), politico statunitense
 Henry Augustus Muhlenberg (1823-1854), politico statunitense
 Peter Muhlenberg (1746-1807), generale statunitense